Štrukel bzw. Strukel ist der Familienname folgender Personen:

 Michael Strukel (1851–1923), slowenisch-finnischer Bautechniker, siehe Mihael Štrukelj
 Slavko Štrukel (1914–nach 1956), slowenischer Opernsänger (Tenor)

Siehe auch:
 Štrukelj
 Strukelje